Kadner, Cadner oder Cadener ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kadner († 1659), deutscher Organist, Kantor und Komponist

 Johann Kadner († 1639), deutscher Organist und Komponist
 Paul Kadner (1850–1922), deutscher Arzt und Naturheilkundler, siehe Herder-Institut (Radebeul)
 Siegfried Kadner (1887–1970), deutscher Lehrer und Schriftsteller